Rab et RAB peuvent désigner :

Notion scientifique
 Rab est une famille de protéines G

Toponyme 

 Rab, île de la mer Adriatique
 Rab, ville de Croatie
 Rab, dignitaire à Carthage

Sigle 
RAB est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Rubrique-à-brac, une série d'albums de bande dessinée de Gotlib ;
 Rapid Action Battalion, une force anti-criminalité et anti-terrorisme du Bangladesh ;
 Regulus Arcturus Black, un personnage de Harry Potter.
 RAB, « rien à branler », expression d'argot français équivalente de RAF (« rien à foutre »).
 RABs : Restricted Access Barrier Systems, un système de salle blanche.